Карл Хольцманн (; ) — австрийский архитектор, который спроектировал жилые дома в центре Вены, в основном в историческом стиле.

Биография 
Карл Хольцманн сначала получил образование каменщика. После периода в Германии и Верхней Австрии он поселился в Вене, где работал на строителя в Лизинге и посещал строительную школу. С 1873 по 1875 год он был прорабом городского архитектора Зоннлайтнера и строительного подрядчика Иоганна Стурани. С 1875 по 1877 год учился в Венском технологическом университете . Затем он работал в строительной компании Союза (Union-Baugesellschaft), где он участвовал в постройке Дворце правосудия в качестве заместителя мастера и дворца Хофбург в качестве рисовальщика. В 1885 году Хольцманн основал свою собственную строительную компанию, которая поначалу была успешной, но, вероятно, из-за неадекватных расценок, обанкротилась в 1906 году. В результате ему пришлось продать всю свою собственность. После этого Хольцманн работал над национальными или провинциальными зданиями до конца своей жизни. Его фирма все ещё была в долгах, когда он умер в возрасте 65 лет, но до 1928 года её содержали жена и дочь

Подход 
Карл Хольцманн проектировал свои здания в строгом соответствии с принципами историзма, хотя его более поздние работы были оформлены в стиле венского сецессиона. Его здания в центре Вены демонстрируют репрезентативный стиль, а здания на окраине — в швейцарском стиле. Хольцманн часто покупал старые дома, перестраивая их по новому проекту.

Работы 
 Доходный дом, Favoritenstraße 37,(1891)
 Доходный дом, Favoritenstraße 39, (1891)
 Доходный дом Paulanerhof, Wiedner Hauptstraße 18-20, (1894)
 Доходный дом, Favoritenstraße 44, (1895)
 Доходный дом Haber-Hof, Wiedner Hauptstraße 13, (1896)
 Доходный дом, Paniglgasse 17 и 17A, (1896)
 Отель Kaiserhof, Frankenberggasse 10, (1896)
 Доходный дом, Favoritenstraße 22, (1897)
 Доходный дом, Johann-Strauß-Gasse 36, (1900)
 Доходный дом, Johann-Strauß-Gasse 38, (1900—1901)
 Доходный дом, Johann-Strauß-Gasse 40, (1902)
 Доходный дом, Paniglgasse 18-20, (1900—1901)
 Доходный дом, Josefstädterstraße 28, (vor 1902)
 Жилой дом, In der Hagenau 9−27, (1904)
 Штрассенхоф, Köstlergasse 5-9, (1905)
 Жилье для Венского дворца, Граф-Зайлерн-Гассе 14-18, (1905 г.)
 Жилой комплекс, Argentinierstraße 2, (1908)
 Жилье для обслуживающего персонала трамвая, Johann-Hoffmann-Platz 10−15, (1912)

Источники 
 Kunsthistorische Arbeitsgruppe GeVAG: Wiener Fassaden des 19. Jahrhunderts, Вена, 1976 (in German)
 Нойбаутен в Остеррайхе. 3 Bde. Вена oJ (in German)
 Г. Хаджос: Die Profanbauten des III., IV. унд В. Безиркс, ÖKT 44, Вена 1980 (in German)
 Х. Вайсманн: Das Rote Wien . Вена 2002 (1985) (in German)
 Г. Вайссенбахер: В Hietzing gebaut . 2 Bde. Вена 1999—2000 гг.

Архитекторы модерна
Архитекторы Австрии